Геннадий Тарасов:
 Тарасов, Геннадий Павлович (род. 1947) — советский и российский дипломат.
 Тарасов, Геннадий Сергеевич (1946—2005) — советский и российский тренер по фигурному катанию.